Niemcy:
 Ravensberg – dzielnica Kilonii

Inne:
 Ravensberg – hrabstwo
 Ravensberg – zamek

Zobacz też:
 Minden-Ravensberg